Fortuna poate fi:

 Fortuna, personificarea norocului în mitologia greacă
 Fortuna (Maranhão), oraș în unitatea federativă Maranhão (MA), Brazilia
 Fortuna de Minas, oraș în Minas Gerais (MG), Brazilia
 Rio Fortuna, oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia
 Fortuna Düsseldorf, un club de fotbal din Düsseldorf, Germania
 ACS Fortuna Covaci, club de fotbal înființat în 2007 în localitatea Covaci, Timiș
 Stadionul Fortuna, stadion de fotbal din Covaci care este folosit de echipa ACS Fortuna Covaci
 Lorin Fortuna, om politic român, participant la revoluția din 1989 de la Timișoara
 Fortuna (cântăreață), cântăreață braziliană de origine iudaică
 Cafea Fortuna, companie producătoare de cafea din România

Vezi și
 19 Fortuna, un asteroid